David Vallespín Pérez (Barcelona, 1968) es un profesor e investigador de Derecho de la Universidad de Barcelona y articulista en varios medios de comunicación. El Dr. Vallespín es catedrático de Derecho Procesal y miembro del Instituto de Derecho Público, reconocido como Observatorio de la Universidad de Barcelona, y del Transjus (Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona). Ha sido secretario del Departamento de Derecho Administrativo y Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, delegado del Rector para la Gobernabilidad y la Reforma del Estatuto y Vicerrector de Estructuras y Gobernabilidad, entre 2015 y 2016. Esto le ha llevado a presentar, en 2016, su candidatura al rectorado de la Universidad de Barcelona.

Biografía
David Vallespín nació en Barcelona el 22 de agosto de 1968. En 1987 finaliza sus estudios en el Colegio del Sagrado Corazón e ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, que además de su institución de formación superior, será su casa, donde desarrolla toda su carrera profesional como docente e investigador. Evidentemente, los estudios de Derecho también los completa con estancias predoctorales y postdoctorales en Bolonia, Milán, Florencia, Bruselas y Gante, entre otros. En el año 1993 empieza su trayectoria docente e investigadora, incorporándose al equipo del Dr. José Luis Vázquez Sotelo con una beca de formación del profesorado universitario (FPU). En el año 1996 defendió su tesis doctoral sobre “El modelo constitucional de juicio justo en el ámbito del proceso civil”. Una vez doctorado, empieza un largo trayecto profesional, que lo lleva al año 2011, 15 años después, a convertirse en Catedrático de Universidad de Derecho Procesal.

Líneas de investigación
Desde el punto de vista de la investigación y la transferencia se ha centrado, fundamentalmente, mediante diferentes proyectos de investigación (DGRI y DJUS), en el estudio del proceso judicial con todas las garantías, la revisión de la sentencia firme, el juicio verbal, los juicios matrimoniales, el derecho concursal, la ejecución civil, el jurado, las competencias autonómicas en materia de Justicia, el gobierno del poder judicial, la casación civil, la prejudicialidad penal, los delitos contra la seguridad viaria, y la tutela de las víctimas de violencia de género.

Vida pública en la Universidad de Barcelona
Gracias a las diversas responsabilidades que ha asumido en la gestión de la Universidad de Barcelona, ha podido desarrollar una visión amplía y comprometida con la universidad defendiendo una universidad pública y de calidad, siendo crítico con las diversas administraciones públicas que han cargado en contra del acceso universal a la educación superior:

Los gobiernos (autonómicos y español) han minusvalorado, en los últimos tiempos, el papel de la Universidad Pública, al mostrar una inmerecida desconfianza hacia su personal -académico, administración y servicios- haciendo dejación de sus responsabilidades al no afrontar una reforma del sistema universitario -asfixiado sin disimulo- y atentar contra la autonomía universitaria. En el colmo de los despropósitos -y de la injusticia- los gobiernos han incrementado fuertemente las tasas, culpando de la situación económica a los que nada han tenido que ver en ella: los estudiantes y sus familias. 

Crítico con la situación actual de la Universidad Pública, siempre ha sido partidario de una salida provechosa para todas las partes, mediante el diálogo y la negociación con todos los implicados.

Publicaciones 
Asesoramiento y praxis judicial en el divorcio contencioso, Bosch, Barcelona, 2014.
Disponible en: Catálogo de las Bibliotecas de la UB.

Litigación civil, Bosch, Barcelona, 2012.
Disponible en: Catálogo de las Bibliotecas de la UB.

Aspectos procesales de los delitos contra la seguridad vial, Bosch, Barcelona, 2011.
Disponible en: Catálogo de las Bibliotecas de la UB.

El tractament dels delictes connexos davant del Tribunal del Jurat a Catalunya, Cims, Barcelona, 2007.
Disponible en: Catálogo de las Bibliotecas de la UB.

La conexión en el proceso penal, Cims, Barcelona, 2007
Disponible en: Catálogo de las Bibliotecas de la UB.

La prejudicialidad penal en el proceso civil y en el proceso concursal, 2007
Disponible en: Catálogo de las Bibliotecas de la UB.

La tutela cautelar de les victimes de violencia de gènere, Cims, Barcelona, 2005.
Disponible en: Catálogo de las Bibliotecas de la UB.

El govern del Poder Judicial a l’Estat Autonòmic, Cims, Barcelona, 2005
Disponible en: Catálogo de las Bibliotecas de la UB.

La conveniència d’ampliar la competència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel que fa al coneixement de la revisió civil de la sentència ferma, Cims, Barcelona, 2004.
Disponible en: Catálogo de las Bibliotecas de la UB.

La revisión de la sentencia firme en el proceso civil, Atelier, Barcelona, 2002
Disponible en: Catálogo de las Bibliotecas de la UB.

El modelo constitucional de juicio justo en el ámbito del proceso civil, Atelier, 2002.
Disponible en: Catálogo de las Bibliotecas de la UB.

Artículos 

"Novetats en la Llei d’enjudiciament civil"  Món jurídic: butlletí del Col.legi d'Advocats de Barcelona,  1135-9196, N.º. 301, 2015, págs. 12-14

"La prejudicialidad en el proceso concursal" Justicia: revista de derecho procesal,  0211-7754, N.º 1, 2013, págs. 127-149

"El papel de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas" Informe comunidades autónomas,  1136-131X, N.º. 2012, 2012, págs. 49-79

"Una propuesta de interpretación "lógica" acerca del momento de admisión de la prueba testifical interesada para citación judicial en el juicio verbal" Justicia: revista de derecho procesal,  0211-7754, N.º 1-2, 2011 (Ejemplar dedicado a: Homenaje a la profesora doctora Mª del Carmen Calvo Sánchez), págs. 55-58

"La reinterpretación constitucional de la apreciación en conciencia de la Lecrim. Española" Revista chilena de derecho y ciencia política,  0718-9389, Vol. 2, N.º. 1, 2011, págs. 37-48

"Algunas reflexiones acerca de la "tutela mandamental" en el proceso civil español" Revista chilena de derecho y ciencia política,  0718-9389, N.º. 1, 2010, págs. 11-16

“La oportunidad de introducir en el proceso civil un nuevo motivo de revisión dirigido a corregir la contradicción de dos sentencias dictadas en un mismo asunto”, en Revista La Ley, 2003, pp. 1377-1385.

Referencias

Nacidos en Barcelona
Alumnado de Derecho de la Universidad de Barcelona
Profesores de la Universidad de Barcelona
Catedráticos de la Universidad de Barcelona
Juristas de Barcelona